Middlebridge bezeichnet:

 Middlebridge Scimitar, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Middlebridge-Trussardi, Motorsportteam